Kusicielka (film 1926) − amerykański melodramat w reżyserii Freda Niblo i Mauritza Stillera
 Kusicielka (film 1935) − amerykański film dramatyczy w reżyserii Alfreda E. Greena
 Kusicielka (film 1995) − amerykański thriller w reżyserii Lawrence'a Lanoffa